Антоанета Панджерова е българска тенисистка, родена на 22 юни 1977 г. Дългогодишна състезателка за Фед Къп.

Най-високото ѝ класиране в световната ранглиста е номер 174 на 25 септември 2000 г. и номер 177 на двойки на 31 октомври 1994 г. Приключва състезателната си кариера през 2003 г.

Финали

Титли на сингъл (5)

Загубени финали на сингъл (5)

Титли на двойки (17)

Загубени финали на двойки (10)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Български тенисистки
Родени в Пловдив